Ham-sur-Heure-Nalinnes (Waals Han-Nålene) is een gemeente, gelegen in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 13.500 inwoners. Ham-sur-Heure-Nalinnes ligt langs het riviertje de Heure, net ten zuiden van de stad Charleroi. De gemeente maakt deel uit van de streek Thudinië.

Kernen 
De gemeente telt vijf deelgemeenten. De kernen van Cour-sur-Heure, Ham-sur-Heure en Jamioulx liggen langs de Eau d'Heure. Jamioulx ligt helemaal in het noorden van de gemeente, in een bosrijk gebied, net buiten de stedelijke agglomeratie van Charleroi. Marbaix ligt net ten westen van Ham-sur-Heure, met de dorpskernen bijna aaneen gegroeid. De deelgemeente Nalinnes beslaat het grote oostelijke deel van de gemeente.

Deelgemeenten

Overige kernen 

Op het grondgebied van Nalinnes liggen nog de kleine dorpjes Haies en Le Bultia. Tussen Ham-sur-Heure en Jamioulx ligt - grotendeels op het grondgebied van Ham - het gehucht Beignée

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Lijst van burgemeesters 
 1977-1988: Jean Hainaut
 1989-1994: Jules Lejeune (-2005) (Int. Com)
 1995-2000: Jules Roulin (-2000) (PRL)
 2000: Marcel Nicaise (1929-2020) (PRL)
 2001-heden: Yves Binon (1964) (PRL/MR)

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: PCB (1,98%) / 1982: COMVI (6,25%), PCB (1,52%), UDRT (1,12%), VERT (1,47%) / 1988: VERT (0,81%) / 1994: AGIR (2,38%), V.C. (1,65%), VERT (0,51%) / 2018: DéFI (2,18%), Oxy+ (1,86%)De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Ham-sur-Heure-Nalinnes

Externe links 
Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen